Victor (Colorado) 
 Victor (Idaho)
 Victor (Iowa) 
 Victor (Montana)
 Victor (Nova York)